Sinfonia n.º 8 é um título que se pode referir a:

 Sinfonia n.º 8, Op. 124 (1978) de Malcolm Arnold
 Sinfonia n.º 8 em Fá Maior de Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n.º 8 de Havergal Brian
 Sinfonia n.º 8 em Dó Menor de Anton Bruckner
 Sinfonia n.º 8, Sinfonia Antárctica, de Peter Maxwell Davies 
 Sinfonia n.º 8 de David Diamond 
 Sinfonia n.º 8 em Sol Maior de Antonín Dvorák 
 Sinfonia n.º 8 de Philip Glass 
 Sinfonia n.º 8 de Alan Hovhaness 
 Sinfonia n.º 8 em Si Maior, Le Soir,  de Joseph Haydn
 Sinfonia n.º 8 de Hans Werner Henze
 Sinfonia n.º 8, Antiphonies, de Miloslav Kabelác
 Sinfonia n.º 8 em Mi bemol Maior, Sinfonia dos Mil, de Gustav Mahler
 Sinfonia n.º 8 de Peter Mennin
 Sinfonia n.º 8 de Darius Milhaud
 Sinfonia n.º 8 em Ré Maior K 48 de Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n.º 8 de Nikolai Myaskovsky
 Sinfonia n.º 8, Lieder der Vergänglichkeit, de Krzysztof Penderecki
  Sinfonia n.º 8 de Allan Pettersson
 Sinfonia n.º 8, A Viagem, de Einojuhani Rautavaara
 Sinfonia n.º 8 de Edmund Rubbra
 Sinfonia n.º 8 de Roger Sessions 
 Sinfonia n.º 8 em Dó Menor de Dmitri Shostakovich
 Sinfonia n.º 8 de Alfred Schnittke 
 Sinfonia n.º 8 em Si Menor, Incompleta, de Franz Schubert
 Sinfonia n.º 8 de William Schuman 
 Sinfonia n.º 8 de Robert Simpson
 Sinfonia n.º 8 de Louis Spohr - 
 Sinfonia n.º 8 de Ralph Vaughan Williams
 Sinfonia n.º 8 de Heitor Villa-Lobos

Desambiguação